

Télévision 

 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur Munhwa Broadcasting Corporation.
 Thank You,  de la  de The Walking Dead.

Cinéma 

 , titre original dExtra Dry, film américain de  sorti en 1925 ;
 Thank You, film indien d' sorti en 2011 ;
 , thriller de  sorti en 2013.
 Thank You Satan, film français sorti en 1989

 Musique 

 EP 

 , EP de Djamala sorti le .

 Album 

 , album de  sorti le  ;
 , compilation du label  sorti le  ;
 , album de CN Blue sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Thank You, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Monkey Majik sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Thank You, album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Thank You (2021), album de Diana Ross.

 Chanson 

 Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), chanson de Sly and the Family Stone présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , single d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Boyz II Men présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Busta Rhymes présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hellyeah présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;, chanson de , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti le .

Voir aussi